Песочник:
 Песочники — род птиц семейства бекасовых:
 Берингийский песочник
 Большой песочник
 Бонапартов песочник
 Бэрдов песочник
 Длинноногий песочник
 Длиннопалый песочник
 Длиннохвостый песочник
 Западный песочник
 Исландский песочник
 Малый песочник
 Морской песочник
 Острохвостый песочник
 Песочник-красношейка
 Песочник-крошка
 Песочник (одежда) — детский костюм в виде лёгкого комбинезона.
 Песочник (мультфильм) — короткометражный анимационный фильм студии Pixar.

См. также 
 Песочный человек (значения)